Brorfelde, village de la commune de Holbæk
 Observatoire Brorfelde, observatoire astronomique
 (3309) Brorfelde, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes